Пуэ́бло-Нуэ́во () — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Гуанахуато. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 3 741 человек.

История 
Посёлок был основан доном Васко де Кирога в 1540 году. В 1563 году он получил статус общины, а в 1853 году статус посёлка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Города Гуанахуато